Список аэропортов  Южного Судана, отсортирован по месту расположения.

Ссылки 
 Great Circle Mapper 
 Aircraft Charter World 
 List of Sudan Airports with Google Maps 

Южный Судан